«Muñeca brava» puede referirse a:

 «Muñeca brava» (1929), tango con letra de Enrique Cadícamo y música de Luis Visca.
 Muñeca brava (1998), telenovela argentina,
 Muñeca brava, telenovela colombiana.
 Muñeca brava (2012), telenovela ecuatoriana.
 Muñeca brava (2007), telenovela mexicana.
 Muñeca brava (2012), telenovela peruana.